Flera medlemmar av den adliga ätten Gyllenstierna har burit förnamnet Johan:

Johan Nilsson Gyllenstierna (1569–1617), amiral
Johan Nilsson Gyllenstierna d.y. (1617–1690), riksråd, jurist
Johan Göransson Gyllenstierna (1635–1680), hovkansler, riksmarskalk, riksråd, greve av Björksund och Helgö, Karl XI:s gunstling
Gustaf Johan Gyllenstierna (1709–1764), politiker under frihetstiden och rysk spion
Johan Gyllenstierna (politiker) (1857–1931), friherre, officer och riksdagsman